Павле Бошковић се може односити на:
 Павле Бошковић (1849–1923), генерал војске Краљевине Србије и управник Војне академије 
 Павле Бошковић (1987) познатији као Газда Паја, српски репер